Лари́са Го́лік (, 30 квітня 1958) — українська художниця та ілюстраторка. З 1997 року живе і працює в Кельні (Німеччина).

Творчість 
Її численні виставки в Кельні, Дюссельдорфі, Леверкузені, Кемпені та багатьох інших населених пунктах представляють її сюрреалістичні полотна, створені головним чином олійними і акриловими фарбами.

Крім картин її руками створено безліч копій таких старих шедеврів, як роботи Августа Маке, Яна Рутгерша Ніваеля, Еміля Фолькерса, а також Сальвадора Г. Ольмедо або Домінго Альвареса.

До розмаїття робіт Лариси Голік входять і лаковані мініатюри: пофарбовані шкатулки, настінні тарелі і великодні яйця в стилі давньоруських майстрів.

Ілюстрації 
Її основна робота останніми роками полягає в ілюструванні дитячих книжок, які публікуються у різних видавництвах. Серед цих виданих книжок є такі: 
 «Дивні події в розваленому будинку» Георга M. Геріша
 «Ключ для Тіма», Біргіт Ріхтер
 «Абраксмата» Андреа Баннерт
 «Місячні пригоди» Георга Геріша
 «Канатна дорога на Місяць» Петера Горна
 та близько 10 літературних проектів і навчальних гуртків для занять у дитячих садках і початкових школах

У написаних Рене Кламером радіо-п'єсах, обкладинки дисків з якими проілюструвала Лариса Голик, грають, зокрема і такі відомі німецькі актори, як Юрген Доміан і Гелла фон Зіннен.

Книжки 
Лариса Голик видала 2005 року дитячу книжку «Пригоди Соні» (ISBN 3936577897). З нею вона мала успіх на різних літературних читаннях і презентаціях. Включений у неї літературний проект використовується у деяких початкових школах як навчальний матеріал.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Лариси Голик  

Уродженці Запоріжжя
Українські художники
Українські ілюстраторки
Українці Німеччини